Pro Patria steht für:

 lateinisch: für das Vaterland
 Pro Patria, eine gemeinnützige Schweizer Organisation
 Aurora Pro Patria, einen italienischen Fußballverein
 Suite Pro Patria, eine Austragung von Verabredungsmensuren zwischen zwei schlagenden Studentenverbindungen, siehe PP-Suite
 Pro Patria, einen niederländischen Sportklub, gegründet 1985
 Heimatverein ProPatria – Für Niederösterreich, gegründet 2004 zur Unterstützung von Ex-NÖ-Landeshauptmann Erwin Pröll, im Juni 2019 Gegenstand des parlamentarischen Untersuchungsausschusses zur BVT-Affäre.